Зубра — топоним.
 
 Зубра — парк во Львове на Украине
 Зубра — село во Львовской области Украины
 Зубра — река во Львовской области Украины